Сан-Хуан-Канкук () — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название состоит из двух частей: San Juan — в честь Святого Ионна, и Cancuc с языка науатль можно перевести как — звёздный кетцаль.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 0,2 % от площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Цаметаль, находится на высоте 1899 метров.

Он граничит с другими муниципалитетами Чьяпаса: на северо-западе с Пантело, на севере с Ситалой, на востоке с Чилоном и Окосинго, на юге с Осчуком, на западе с Тенехапой и Ченало.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 23 августа 1989 года, по данным 2020 года в его состав входит 43 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и скотоводство — 95,1 % ;
 промышленность и строительство — 1,6 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 2 %;
 безработные — 1,3 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 96,7 %;
 водоснабжение: 5,4 %;
 водоотведение: 54,1 %.

Туризм 
Основной достопримечательностью является церковь Святого Иоанна, построенная в колониальный период, а также хранящийся в ней свиток, повествующий о восстании индейцев цельталь в 1712 году.

Источники

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Чьяпаса
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чьяпаса